Ива́н Толсто́й:
 Толстой, Иван Андреевич (1644—1713) — русский государственный деятель петровского времени.
 
 Толстой, Иван Матвеевич (1806—1867) — граф, министр почт и телеграфов Российской империи, обер-гофмейстер.
 Толстой, Иван Никитич (род. 1958) — филолог и историк литературы, сценарист, телеведущий, эссеист, радиожурналист.
 Толстой, Иван Николаевич (1792—1854) — граф, сенатор, участник Отечественной войны 1812 года.
 Толстой, Иван Петрович (1685—1728) — граф, действительный статский советник.
 Толстой, Иван Федосеевич (1920—1982) — Герой Советского Союза.